Speicherstraße steht für

 Speicherstraße (Celle)
 Speicherstraße (Dortmund)
 Speicherstraße (Frankfurt am Main)
 Speicherstraße (Güstrow)
 Speicherstraße (Hildesheim)
 Speicherstraße (München) 
 Speicherstraße (Schwerin)
 Speicherstraße (Wismar)